Babcock Peak bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Babcock Peak (Colorado)
 Babcock Peak (Kalifornien)